Минотавр:
 Минотавр — мифическое существо в древнегреческой мифологии.
 Минотавр (Minotaur) — название американской четырёхступенчатой ракеты-носителя.
 «Минотавр» — западноевропейский фильм ужасов 2006 года.
 Минотавр — прозвище Антонио Родриго Ногейра, представителя бразильских смешанных боевых искусств.

Ряд боевых кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании в разное время носили название «Минотавр»